Омар Ибрагим Галаванджи (, , род. 1954 год) — сирийский политик, исполняющий обязанности премьер-министра Сирии с 6 по 9 августа 2012 года, после бегства Рияда Фарид Хиджаба.

Биография 
Родился в 1954 году в суннитской семье, проживающей в Тартусе. В 1978 году получил степень в области гражданского строительства в Тишринском университете.

1978—2000 — заместитель председателя городского совета Латакии.

1997—2000 — директор Общего жилищного учреждения, член Консультативного комитета Совета министров жилищного строительства арабского и Совета директоров Общества Договаривающихся арабских государств Союза.

6-9 августа 2012 — исполнял обязанности Премьер-министра Сирии.

Личная жизнь 
Женат, имеет трех дочерей и сына.

Примечания 

Премьер-министры Сирии
Министры самоуправления Сирии